Гео́рге Замфи́р (, ; род. 6 апреля 1941, Гэешти) — румынский музыкант, известный как исполнитель игры на многоствольной флейте нае.

Биография 
Родился 6 апреля 1941 года в городе Гэешть, жудец Дымбовица. Сначала планировал стать аккордеонистом, однако уже в 14 лет начал играть на пан-флейте. Закончил Бухарестскую академию музыки, где был учеником .

Играет на модернизированной версии румынского национального инструмента, пан-флейте (най), которая состоит из 20-30 трубок, с расширенным звуковым диапазоном и большим количеством тонов.

Георге Замфир начал выступать перед широкой публикой в 1960-х, в частности, благодаря швейцарскому музыканту Марселю Селлье, исследователю румынской народной музыки. В 1980-х годах его выступления транслировались на канале CNN. Однако первую награду за свои сценические выступления он получил ещё в 1959 году.
Известная композиция Джеймса Ласта «Одинокий пастух» («The Lonely Shepherd») — была исполнена совместно с коллективом Оркестр Джеймса Ласта и вышла в 1977 как сингл в немецком варианте .

Проявил себя в качестве писателя и художника; издавал стихотворения, эссе и автобиографические книги и представлял собственные картины на родине и за рубежом.

23 декабря 1990 года избран почётным гражданином Кишинёва.

В настоящее время живёт и преподаёт музыкальное искусство в Бухаресте.

Его сын — также музыкант.

Награды 
 Орден Звезды Румынии (2022)
 Орден Республики (Республика Молдова, 2014)
 Медаль «Михай Эминеску» (Республика Молдова, 2000).

Саундтреки 
Его музыка звучит в австралийском фильме «Пикник у Висячей скалы», а также во многих голливудских фильмах, например «Убить Билла». Один из самых запоминающихся вкладов в киномузыку — соло на флейте Пана в фильме «Однажды в Америке». Также Замфир исполнил партию ная в фильме «Высокий блондин в чёрном ботинке». Мелодия, исполненная им звучит в японском анимационном фильме «Ещё вчера» (Omohide poro poro) и фильме Рене Клемана «Бег зайца через поля».

Библиография 
Георге Замфир пишет учебники об искусстве игры на пан-флейте.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Георге Замфир. Флейта Пана. Концерт для Вас! // Журнал "Культура и общество", korostishevsky.org
 Георге замфир – король пан-флейты // Шансон-портал, shanson.org

Музыканты Румынии
Почётные граждане Кишинёва
Наисты
Исполнители Mercury Records
Почётные граждане Бухареста